Niemcy:
 Perlach – dzielnica Monachium

Inne:
 Perlach – wieża w Augsburgu

Zobacz też:
 Ramersdorf-Perlach